Wörgötter ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Wörgötter (* 1967), österreichischer Militär
 Marco Wörgötter (* 2002), österreichischer Skispringer